Baldpate Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldpate Mountain (Maine)
 Baldpate Mountain (Mercer County, New Jersey)
 Baldpate Mountain (Warren County, New Jersey)